Lazare Pytkowicz
Sporophile petit-louis